El término DGAC (una sigla) puede referirse a diversas entidades denominadas Autoridad de Aviación Civil del Estado (AAC) o Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) por la Organización de Aviación Civil Internacional:

Dirección General de Aviación Civil, entre las que se encuentran:
 Dirección General de Aviación Civil (Costa Rica)
 Dirección General de Aviación Civil (Ecuador)
 Dirección General de Aviación Civil (España)

 Dirección General de Aeronáutica, antiguo organismo estatal de España que regulaba la aviación civil y militar.

Dirección General de Aeronáutica Civil, entre las que se encuentran:
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de Bolivia.
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de Chile.
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de Guatemala.
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de Honduras.
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de México.

Direction générale de l'Aviation civile (Francia)